Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Fundy”
 Pierwszy HMCS „Fundy” – trałowiec typu Fundy. W służbie w Royal Canadian Navy w latach 1938-1945
 Drugi HMCS „Fundy” – trałowiec typu Bay, sprzedany do Francji w 1954 roku, służył jako „La Dunkerquoise”, skreślony w 1984 roku
 Trzeci HMCS „Fundy” – trałowiec typu Bay, w służbie kanadyjskiej w latach 1956-1996

Bibliografia 
 

Fundy